Rekenmachine, een apparaat dat berekeningen kan uitvoeren
 Grafische rekenmachine, een speciaal type rekenmachine
 Rekenmachine (software), een computerprogramma met soortgelijke functionaliteit, vormgegeven als een zakrekenmachine
 Rekenmachine (macOS), een specifieke implementatie van zo'n programma voor het besturingssysteem macOS van Apple